
Schiller (Șiller, Shiller, Szyller, Szyler, Sziler) se poate referi la:
 Ferdinand Canning Scott Schiller (18641937), filosof britanic
 (Johann Christoph) Friedrich von Schiller (17591805), poet și dramaturg german
 Bustul lui Friedrich Schiller din Sibiu, un monument de bronz închinat poetului și dramaturgului german Friedrich Schiller (1759-1805), care a fost

Șiller 
 Gheorghe Șiller

Vezi și 
 Schiller, formație germană de muzică ambientală și muzică trance
 3079 Schiller, un asteroid descoperit

 Schillersdorf
 
 

Nume de familie germane